Bachelor kan syfta på:

 Bachelorexamen – internationell motsvarighet till kandidatexamen
 The Bachelors – irländskt band
 Bachelor (TV-serie) – en dejting-dokusåpa